Matoušek oder Matousek ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Matousek (1908–1951), deutscher Schauspieler
 Jaroslav Matoušek (* 1951), tschechoslowakischer Sprinter
 Jiří Matoušek (1963–2015), tschechischer Mathematiker
 Kajetán Matoušek (1910–1994), Weihbischof von Prag
 Katherina Matousek (* 1964), kanadische Eiskunstläuferin im Paarlauf
 Petr Matoušek (* 1949), tschechoslowakischer Radsportler

Siehe auch: Matuschek, Matussek